

Codici 
 ROT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lakefront di Rotorua (Nuova Zelanda)
 ROT – codice vettore ICAO della TAROM
 ROT – codice ISO 3166-2:GB di Rotherham (Regno Unito)

Economia 
 ROT – tasso di rotazione del capitale investito

Geografia 
 Rot – affluente del Danubio che scorre nel Baden-Württemberg (Germania)
 Rot – affluente del Kocher che scorre nel Baden-Württemberg (Germania)
 Rot – località del comune di Bad Mergentheim del Baden-Württemberg (Germania)
 Rot – località del comune di Burgrieden del Baden-Württemberg (Germania)
 Rot – località del comune di Jagstzell del Baden-Württemberg (Germania)
 Rot – località del comune di St. Leon-Rot del Baden-Württemberg (Germania)
 Rot am See – comune del Baden-Württemberg (Germania)
 Rot an der Rot – comune del Baden-Württemberg (Germania)

Matematica 
 rot – rotore

Medicina 
 ROT – Riflessi Osteo-Tendinei
 ROT – Terapia di riorientamento nella realtà nel trattamento di demenze presenili (es. Alzheimer) e senili.

Musica 
 Rot – EP della band black metal Antaeus
 Rot – gruppo musicale grindcore brasiliano

Altro 
 Neighthan Rot – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio di uno zombie e di un unicorno

Altri progetti 

de:Rot (Begriffsklärung)
nl:Rot
pl:Rot
pt:Rot